«Nocturnal» puede referirse a:
 Nocturnal, parte del día.

Música 
Agrupaciones
 Nocturnal (f.2000), banda de metal extremo de Alemania.
Álbumes
 Nocturnal (1996), álbum de Heltah Skeltah.
 Nocturnal (2007), álbum de The Black Dahlia Murder.
 Nocturnal (2015), álbum de Yuna.
 Nocturnal (2015), álbum de Amaral.